Černovice (doorverwijspagina), gemeenten in Tsjechië
Čerňovice, gemeente in Tsjechië